El término zapata o el apellido Zapata hace referencia a: los frenos de

Términos 
 Una arandela.
 La parte de goma que entra en contacto con la rueda cuando actúa el sistema de frenado de la bicicleta.
 Una zapata de cimentación de estructuras.
 Zapata, tablón que protege la quilla de un barco.
 Zapata, taco que se coloca junto al ancla para proteger el costado de un barco.
 Zapata, en inglés hot shoe, punto de montaje en la parte superior de una cámara fotográfica para conectar un flash u otros accesorios compatibles.

Personas 

 Juan de Zapata, líder comunero.
 Antonio Zapata y Cisneros (1550-1635), arzobispo y cardenal español y virrey de Nápoles.
 Emiliano Zapata (1879-1919), revolucionario mexicano.
 Eufemio Zapata (1873-1917), revolucionario mexicano, hermano de Emiliano Zapata.
 Floriano Zapata, (1840-), periodista argentino, cronista de Santa Fe y sus islas.
 Mario Zapata Cruz, botánico.
 Carlos Zapata Ghelfa, comerciante, diplomático y retirado. Oriundo de la ciudad de Paysandú, Uruguay.
 Orlando Zapata (1967-2010), disidente cubano fallecido tras 85 días en huelga de hambre.
 Pedro León Zapata (1929-2015), pintor, caricaturista y humorista venezolano.
 Luis Augusto Zapata (1961), polifacético líder militar venezolano, deportista, político y estadista.
 Franky Zapata (1978), es un piloto de motos de agua francés, inventor del Flyboard, y piloto del Flyboard Air, con el que participó en el desfile militar del 14 de julio de 2019 en París.

Personajes 

 "Claudia Zapata", personaje antagónico ficticio de la serie peruana Al fondo hay sitio, interpretada por Úrsula Boza.
 Fernando Llanos Zapata, personaje ficticio de la serie peruana Al fondo hay sitio, interpretado por Daniel Britto.

Empresas
 Zapata Corporation  empresa creada por George H. W. Bush con fuertes vínculos a la CIA

Localidades

Argentina 

 Zapata, Departamento Tupungato, provincia de Mendoza, Argentina.

Colombia 

 Zapata en Majagual/Sucre.
 Zapata en Antioquia.

México 

 Emiliano Zapata (Campeche).
 Emiliano Zapata (Chiapas).
 Emiliano Zapata (Hidalgo).
 Emiliano Zapata (Morelos).
 Emiliano Zapata (Sección Jobal).
 Emiliano Zapata (Tabasco).
 Emiliano Zapata (Tlaxcala).
 Emiliano Zapata (Veracruz).

España 

 Zapata (Alhaurín de la Torre), en Málaga.
 Zapata, anejo de Navaescurial, en Ávila.

Estados Unidos 

 Zapata, localidad del estado de Texas.
 Condado de Zapata, condado del estado de Texas.

Edificios 

 Zapata, estación del metro de la Ciudad de México.
 Casa Zapata, edificación modernista en Cartagena (España).

Arte 
 Las Preguntas de Zapata (1767), Les Questions de Zapata en francés, es un panfleto de Voltaire, que él atribuye a un supuesto licenciado Zapata, profesor de teología de la universidad de Salamanca. Las 67 preguntas tratan sobre las inverosimilitudes recogidas en el Antiguo y el Nuevo Testamento.

Enlaces externos

Referencias